Der Chef des Imperialen Generalstabes (Chief of the Imperial General Staff, CIGS) oder Chef des Reichsgeneralstabes war der Chef des Generalstabes der  britischen Landstreitkräfte zwischen 1908 und 1964. Aufgrund der Neuordnung der Heeresverwaltung legte Lord Roberts 1904 das Amt als Oberbefehlshabers der britischen Armee nieder, welches nun nicht mehr besetzt wurde. Die Funktion des ranghöchsten Soldaten der britischen Armee wurde durch den Chef des Imperialen Generalstabes (von 1904 bis 1908 Chief of the General Staff) übernommen. Nach 1964 wurde die Funktion als Chief of the General Staff bezeichnet.

Liste 
 Chefs des Generalstabes
 1904–1908 Neville Lyttelton

 Chefs des Imperialen Generalstabes
 1908–1912 William Nicholson
 1912–1914 John French
 1914–1914 Charles Douglas
 1914–1915 James Murray  
 1915–1915 Archibald Murray
 1915–1918 William Robertson 
 1918–1922 Henry Hughes Wilson
 1922–1926 Frederick Lambart
 1926–1933 George Milne 
 1933–1936 Archibald Montgomery-Massingberd 
 1936–1937 Cyril Deverell 
 1937–1939 John Vereker, 6. Viscount Gort
 1939–1940 Edmund Ironside
 1940–1941 John Dill
 1941–1946 Alan Brooke
 1946–1948 Bernard Montgomery
 1948–1952 William Slim
 1952–1955 John Harding 
 1955–1958 Gerald Templer
 1958–1961 Francis Festing
 1961–1964 Richard Hull

 Chefs des Generalstabes
 1964–1965 Richard Hull
 1965–1968 James Cassels
 1968–1971 Geoffrey Harding Baker
 1971–1973 Michael Carver
 1973–1976 Peter Mervyn Hunt
 1976–1979 Roland Gibbs
 1979–1982 Edwin Bramall
 1982–1985 John Wilfred Stanier
 1985–1988 Nigel Bagnall
 1988–1992 John Chapple
 1992–1994 Peter Inge
 1994–1997 Charles Guthrie
 1997–2000 Roger Wheeler
 2000–2003 Michael Walker
 2003–2006 Mike Jackson
 2006–2009 Richard Dannatt
 2009–2010 David J. Richards
 2010–2014 Peter Wall
 2014–2018 Nick Carter
 2018–2022 Mark Carleton-Smith
 seit 2022 Patrick Sanders

Siehe auch 
 Liste der Oberbefehlshaber der britischen Armee

Literatur 
 William Jackson, Dwin Bramall: The Chiefs. The Story of the United Kingdom Chiefs of Staff. Brassey’s Military Books, London u. a. 1992, ISBN 0-08-040370-0.

Weblinks 

 SENIOR ARMY APPOINTMENTS: SINCE 1860

!
Generalstab